Клавезана () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 862 человека (2008 г.), плотность населения составляет 49 чел./км². Занимает площадь 18 км². Почтовый индекс — 12060. Телефонный код — 0173.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (Madonna della Neve), празднование 5 августа.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Роньо, Италия

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.clavesana.info/

Ссылки 
 http://www.clavesana.info/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/